Sinosaurus (que significa "lagarto chinês") foi um dinossauro terópode que viveu durante o período Jurássico Inferior. Era um carnívoro bípede de aproximadamente 5,6 metros de comprimento. Fósseis do animal foram encontrados na Formação Lufeng, na Província de Yunnan, na China. A espécie-tipo é denominada Sinosaurus triassicus.

Descoberta

O termo Sinosaurus é composto de Sinae, palavra latina para chinês, e sauros (σαυρος), palavra grega que significa "lagarto"; portanto, "lagarto chinês". O nome específico, triassicus, refere-se ao Triássico, o período em que originalmente os fósseis pensavam ser datados. Sinosaurus foi descrito e nomeado por Chung Chien Young, que é conhecido como o 'Pai da Paleontologia de Vertebrados Chineses', em 1940.

O holótipo, IVPP V34, foi encontrado na Formação Lufeng Inferior e consiste em dois fragmentos da mandíbula superior (maxilar superior), quatro dentes superiores e um fragmento da mandíbula inferior com três dentes. Os dentes são comprimidos lateralmente e apresentam serrilhas finas em suas bordas anterior e posterior. Os dentes também variam em tamanho e são curvados para trás. Este material é muito fragmentado para determinar o comprimento e o peso deste dinossauro. Ao longo dos anos, outros fósseis foram referidos como Sinosaurus, alguns dos quais eram materiais que pertenciam a dois sauropodomorfos. Os fósseis incluem um osso pós-cranial, com um sacro com três vértebras sacrais preservadas. O material atribuído a "parte pós-cranial do Sinosaurus" inclui uma mistura de elementos plateosaurídeos e melanorosaurídeos. Todo o material do bloco Red Beds foi agora reatribuído ao Jingshanosaurus.

O KMV 8701 foi descoberto originalmente em 1987. O espécime foi identificado como uma nova espécie e foi denominado Dilophosaurus sinensis. Então, em 1994, durante uma expedição de campo, um espécime mais completo foi encontrado e foi atribuído à mesma espécie. Em 2003, Dong Zhiming estudou o material do Sinosaurus triassicus, descobrindo que era bastante semelhante ao Dilophosaurus sinensis. Como Sinosaurus foi chamado anteriormente, "Dilophosaurus" sinensis tornou-se seu sinônimo júnior. Em 2013, um estudo de Currie et al., confirmou que D. sinensis era o mesmo animal que S. triassicus.  Por outro lado, Wang et al. (2017) afirmou que precisa ser investigado mais se D. sinensis é de fato um sinônimo júnior do mesmo, e observou que as duas espécies são diferentes pelo menos na anatomia do pré-maxilar. Os autores provisoriamente atribuíram D. sinensis ao gênero Sinosaurus, mas o mantiveram como uma espécie distinta de Sinosaurus triassicus.  O espécime KMV 8701 consiste em um crânio (medindo 525 mm) e está quase completo. O animal tinha cerca de 5,6 metros de comprimento. Foi atribuído agora ao Sinosaurus, mas o espécime ainda carece de descrição e preparação suficientes.

Com o passar dos anos, os paleontologistas enviaram espécimes adicionais para D. sinensis que agora são atribuídos ao Sinosaurus. Dong (2003) referiu o espécime LDM-LCA10 que consiste em um crânio e um esqueleto incompleto. Em 2012, Xing referiu dois indivíduos, ZLJ0003 que consiste em um crânio parcial e um esqueleto incompleto, e ZLJT01 que é um indivíduo juvenil que consiste em um fragmento pré-maxilar, uma maxila incompleta, um fragmento maxilar, um lacrimal, ambos frontais, ambos parietais , uma caixa craniana incompleta, um dentário incompleto, um intercentro atlantal, dois fragmentos de costela dorsal e um arco neural caudal proximal parcial, para Sinosaurus.

Em 2012, um novo espécime de Sinosaurus foi descrito, e foi encontrado para representar uma nova espécie.

A espécie Shuangbaisaurus anlongbaoensis, descoberta e batizada em 2017, também foi considerada sinônimo de Sinosaurus triassicus.

Descrição

De acordo com Carrano et al. (2006) D. sinensis, agora considerado parte do mesmo gênero do Sinosaurus triassicus, pode ser distinguido com base no fato de que um sulco vertical está presente no pré-maxilar lateral adjacente ao contato com a maxila.

O Sinosaurus é o único "dilofosaurídeo" conhecido em uma caixa craniana completa. Cryolophosaurus, Dilophosaurus, Zupaysaurus e Coelophysis kayentakatae são todos conhecidos de caixas cerebrais parciais. Duas caixas cerebrais parciais foram encontradas antes de 2012 e provavelmente estão quase todas completas, exceto que grandes seções estão obscurecidas por sedimentos. Em 2011, uma caixa craniana excepcionalmente bem preservada foi encontrada, faltando apenas os ossos frontais e orbitosfenoides.

Classificação
Originalmente considerado um membro de Coelophysoidea relacionado ao Dilophosaurus e ao Cryolophosaurus, Oliver Rauhut em 2003 mostrou que o Sinosaurus era um terópode mais avançado, relacionado ao Cryolophosaurus e ao "Dilophosaurus" sinensis. Em 2013, em um trabalho não publicado, Carano concordou que o Sinosaurus é um terópode. Sinosaurus foi considerado um nomen dubium em alguns trabalhos, embora agora que "Dilophosaurus" sinensis seja referido a ele, é considerado um táxon válido.

Dilophosaurus sinensis foi demonstrado ser um sinônimo júnior de Sinosaurus em 2003. É possivelmente mais próximo do terópode antártico Cryolophosaurus, com base no fato de que a extremidade anterior do osso jugal não participa da fenestra antorbital interna e que a fileira dentária superior está completamente à frente da cavidade ocular. D. sinensis foi exibido em 1998 na Dinofest na Filadélfia. Embora o crânio de D. sinensis apresente grandes cristas nasolacrimais superficialmente, como aquelas reconstruídas em D. wetherilli, características em outras partes do esqueleto sugerem que ele está mais próximo dos terópodes do clado Tetanurae. Rauhut (2003) considerou D. sinensis como um tetanurano basal mais intimamente relacionado ao Sinosaurus e Cryolophosaurus. Lamanna et al. (1998b) examinou o material atribuído ao D. sinensis e considerou que ele era um sinônimo de Sinosaurus triassicus. Esse achado cladístico foi confirmado em 2003 por Dong.

O Museu Dinossauriano de Lufeng descobriu um novo espécime de Sinosaurus (ZLJT01) em 2007 na Bacia de Lufeng. Consiste em um crânio incompleto e outros fragmentos pós-cranianos. A análise filogenética deste espécime demonstra que o Sinosaurus é um terópode mais derivado e não é o dilofossaurídeo mais basal, como sustentado por Smith et al. Um cladograma foi identificado por Christophe Hendrickx e Octávio Mateus. Estes colocaram Sinosaurus e Cryolophosaurus em uma politomia na base do clado Tetanurae.

Estudos recentes colocaram Sinosaurus fora do clado Ceratosauria + Tetanurae, enquanto Wang et al. (2016) considerou-o como um ceratossauro mais basal.

Paleobiologia

Função de crista
Sinosaurus e Dilophosaurus possuem cristas duplas. No entanto, descobriu-se que as cristas não podiam ser usadas em combate.

Alimentação
O crânio do Sinosaurus possui um entalhe profundo entre o pré-maxilar e a maxila. Dong (2003) propôs que o entalhe fosse usado para alojar os músculos da mandíbula, dando ao Sinosaurus uma mordida poderosa. Com base no poder estimado de suas mandíbulas, o Sinosaurus pode ter sido um carnívoro ou um necrófago. Dong suspeitou que a pré-maxila fosse coberta por um bico estreito e em forma de gancho, usado para rasgar a pele e a carne abdominal. Ele também pensou que a crista teria sido usada para manter a cavidade abdominal aberta durante a alimentação. Dong estudou os pés do Sinosaurus também, encontrando uma semelhança com os pés dos abutres modernos. Os pés do Sinosaurus foram provavelmente adaptados para ajudá-lo a se alimentar de animais de grande porte, como os prossaurópodes.

Paleopatologia
Um estudo de Xing et al. (2013) examinaram o efeito da perda traumática de dentes no alvéolo dentário (a cavidade na mandíbula onde as raízes dos dentes são mantidas) em dinossauros. O Sinosaurus é o primeiro dinossauro onde a remodelação dos alvéolos na mandíbula foi observada. Os autores concluíram que esse achado "contribui para aumentar as evidências sugerindo que os terópodes eram altamente resilientes a um amplo espectro de traumas e doenças." O alvéolo dentário encontrado no Sinosaurus é a primeira patologia dentária documentada encontrada em um dinossauro.

Paleoecologia
Na Formação Lufeng, Sinosaurus compartilhou seu paleoambiente com terapsídeos como Morganucodon, Oligokyphus e Bienotherium; arcossauros como Pachysuchus; diapsídeos como Strigosuchus; crocodilomorfos como Platyognathus e Microchampsa; o mamífero primitivo Hadrocodium; e outros répteis primitivos. Os dinossauros contemporâneos incluem saurópodes indeterminados; os primeiros membros de Thyreophora como Bienosaurus lufengensis e Tatisaurus oehleri; o suposto ornitópode quimérico "Dianchungosaurus lufengensis"; os prossaurópodes Gyposaurus sinensis, Lufengosaurus huenei, L. magnus, Jingshanosaurus xinwaiensis, Kunmingosaurus wudingensis, Chinshakiangosaurus chunghoensis, Yunnanosaurus huangi, "Y." robustus, e os terópodes Lukousaurus, Eshanosaurus e Coelophysis sp.

Pegadas de Changpeipus foram encontradas na Formação Lufeng. Em 2009, um estudo liderado por Li-Da Xing descobriu que as pegadas da Formação Lufeng eram únicas entre os ichnotáxons genéricos e as chamou de Changpeipus pareschequier. O estudo levantou a hipótese de que eles foram produzidos por um celofisóide; No entanto, existem muitas outras marcas de pegadas possíveis,  incluindo de Sinosaurus e Coelophysis sp.

Dinossauros do Jurássico
Dinossauros da China
Dinossauros da Ásia
Espécies fósseis descritas em 1940
Tetanurae